C4H6O4 – formula molecolare dell'acido metilmalonico
C4H6O4 – formula molecolare dell'acido succinico

Formule molecolari